Cornelia Cinna was de naam van de vrouwen van de tak Cinna van de patricische gens Cornelia in het oude Rome.
Cornelia Cinna maior
Cornelia Cinna minor